(die) Topik (von griech. topos, „Ort“, also „Orts-Lehre“ bzw. „Lehre von der Verortung“) steht für:

 Topik (Aristoteles), ein Werk des Philosophen Aristoteles
 Topik (Psychologie), ein räumliches Seelenmodell
 Topik (Rhetorik), die Lehre von der Auffindung des Stoffes zum Zweck der rhetorischen Behandlung

(das) Topik steht für:
 Topik (Linguistik), sprachliche Einheit, über die etwas ausgesagt wird

TOPIK steht als Abkürzung für:
 Test of Proficiency in Korean

Siehe auch:
 topisch (weitere Gebiete)
 Topistische Hirnforschung
 Topic
 Topos
 Topografie
 Topologie

TOPIK